Manskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Manskär (Vårdö, Åland), 
 Manskär (Jomala, Åland),